fra Ivan Marković (književnik), hrvatski književnik
Ivan Đalma Marković, hrvatski nogometaš
Ivan Marković (pravopisac), hrvatski pravopisac
Ivan Marković Irac, narodni heroj Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine
Ivan Marković (nogometaš, 1991.), srbijanski nogometaš
Ivan Marković (nogometaš, 1994.), srbijanski nogometaš